King of the Ring (1988) — это третий турнир по рестлингу King of the Ring, организованный американским рестлинг-промоушном World Wrestling Federation (WWF, ныне WWE). Турнир состоялся 16 октября 1988 года в «Провиденс Сивик Центр» в Провиденсе, Род-Айленд, в качестве специального домашнего шоу, не транслировавшегося по телевидению. Победителем турнира 1988 года стал Тед Дибиаси.

Сетка

Результаты

Примечания

Ссылки 
WWF King of the Ring 1988 on Cagematch.net

WWE King of the Ring
Спортивные соревнования в Род-Айленде
Спорт в Провиденсе